Лезинский Михаил Леонидович (5 апреля 1931, Одесса, СССР — 16 июля 2014, Хайфа, Израиль) — писатель, поэт, художник, автор более сорока книг, опубликованных издательствами России, Узбекистана, Украины, член союза писателей России, Украины.

Биография 
С 1934 по 1954 годы жил с родителями в Карелии в городе Сегежа, где его отец, Леонид Самойлович Лезинский, отбывал ссылку на строительстве Беломоро-Балтийского канала. Позднее его перевели в карельский Сегежлаг и расконвоировали, после чего к нему в Сегежу переехала вся семья: жена, дочь Валя и сын Михаил.

В 1941 году отец ушёл добровольцем на фронт, попал в штрафной полк и в ноябре 1942 году погиб под Смоленском. О своем отце (в произведениях выведен под фамилией Кучаев) Михаил Леонидович написал две книги: «Дорогами войны» (; издательство «Веселка»), и «Рядовые военного детства» (издательство «Таврия»). По словам самого писателя, Кучаев — псевдоним его отца времен Гражданской войны.

Окончил ремесленное училище и отслужил в Красной Армии три с половиной года, Михаил Леонидович отправился в Севастополь, где работал электриком. В то же время Лезинский подрабатывал корреспондентом в местной газете.

Первый его рассказ «Вечный огонь» был напечатан в газете «Слава Севастополя», звучал со сцены Кремлёвского Дворца Съездов. Некоторое время спустя писатель стал дипломантом премии имени Льва Толстого. В Севастополе были опубликованы его книги «Над Форосом безоблачное небо», «Свет земли обетованной», «Они зажигают огни», рассказы «О городе моём и о друзьях-товарищах».

После распада СССР — публиковался в журналах Якутии, Сибири, Казахстана.

В 1996 году из Севастополя репатриировался в Израиль, где продолжал печататься.

Ушел из жизни в июле 2014 года. Причиной этому стал второй инфаркт.

Общества писателей 

Член Союза русскоязычных писателей Израиля, член Союза писателей Крыма, член Союза русских, украинских и белорусских писателей, член Международного Сообщества писательских союзов. Заместитель председателя Северного отделения Союза писателей Израиля по прозе. Председатель хайфского литературного объединения «Рыжий дельфин» («Дольфин джинджи»).

Библиография 

Михаил Леонидович написал 11 книг для детей и юношества, опубликованных в разных городах России, Украины, Узбекистана.

 Они зажигают огни (1962)
 Мой друг – сотрудник КГБ (1998)
 Если бы из меня не вышел писатель – стал бы уголовником (2000)
 Люди и звери
 Избранное не для избранных
 Большая-пребольшая сказочка для Мих, Вась, Петь, Генрихов…
 Колючая Арктика
 Сын бомбардира
 Живи, Вилор! (В память о подвиге Вилора Чекмака)
 Рядовые военного детства
 Мы с тобой Макаренки
 Причастные лично
 На крымских перекрестках
 Истории связующая нить (1996)
 Севастополь литературный (1995)
 Песни нищенских лет (1995)
 Встречи в Байдарской долине

Рассказы 

 Смех на уровне послов
 По ту сторону жизни
 Любовь женщин и мужчин времен строительства Беломоро-Балтийского канала
 Черчиллиада
 Минетки писательские
 Рассказ о Константине Паустовском
 Пушкинские горы
 Следствие по делу «Чёрного принца»
 Над Форосом безоблачное небо

Примечания 

Русские писатели по алфавиту
Члены Международного сообщества писательских союзов
Члены Союза русскоязычных писателей Израиля